

Patronyme 

 Thierno Aliou Bhoubha Ndian, de son vrai nom Thierno Aliou Bah (~1850-1927), un écrivain, théologien musulman et un homme politique peul.

Prénom